Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2008 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Sun Tiantian in Nenad Zimonjić sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Cara Black /  Paul Hanley (četrtfinale)
 Lisa Raymond /  Simon Aspelin (drugi krog)
 Yan Zi /  Mark Knowles (polfinale)
 Zheng Jie /  Daniel Nestor (prvi krog)

<ol start="5">
 'Sun Tiantian /  Nenad Zimonjić (prvaka)''
 Chuang Chia-jung /  Jonathan Erlich ''(četrtfinale)
 Květa Peschke /  Martin Damm ''(četrtfinale)
 Nathalie Dechy /  Andy Ram ''(polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del 

Mešane dvojice
2008